Свічка — засіб освітлення.
 Свічка — вибитий у поле м'яч або кинутий високо вгору.
 Свічка запалювання
 Бурильна свічка — елемент бурової колони.
 Свічка розжарення
 Свічка медична — теж саме, що й супозиторій.
 Свічка — застаріла назва кандели, одиниці вимірювання сили світла.
 Свічка — діалектна назва очанки.

Прізвище 
 Леонтій Свічка — український військовий і державний діяч Козацької доби.

Див. також 
 Свіча (значення)
 Бенгальський вогонь